Пролив Сарычева — историческое название пролива Оттилиен (), сохранившееся ныне только на российских морских картах. Пролив ведёт из залива Астролябия Новогвинейского моря в бухту Сек (уст. Порт-Алексей), разделяя острова Скобелев (Сек), м. Чупров () и Новая Гвинея, м. Барщ (). Также известен, как , , , , , .

 Назван в честь мичмана Владимира Фёдоровича Сарычева, участника кругосветного плавания 1882—1885 годов на корвете «Скобелев». Он первым из европейцев обследовал на паровом катере и нанёс на карту пролив между островом Скобелева (ныне — Сек) и побережьем Новой Гвинеи, ведущий в Порт-Алексей (ныне — ). Целью гидрографической съёмки, проводимой экипажем корвета с 17 по 23 марта 1883 года в северной части залива Астролябия, было определение возможности создания здесь заправочной базы для крейсеров императорского флота.

Примечания

Источники 
 
 
Проливы Тихого океана
Географические открытия

Проливы Папуа — Новой Гвинеи